Gino Buzzanca (1912-1985), acteur italien ;
  (1954-), politique italien ;
 Lando Buzzanca (1935-2022), acteur et humoriste italien.
  (1976-), joueuse de basket italienne ; 
  (1963-), acteur italien ;
  (1973-), musicien italien.